Partsi (Hiiumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Partsi (Põlva), een dorp in de Estlandse gemeente Põlva vald